La palabra alemana Königstein (/'køːnigʃtaɪn/, "piedra del rey") puede referirse, entre otros, a:

Alemania
 la localidad de Königstein im Taunus, en el estado de Hesse.
 la localidad de Königstein, en la Suiza Sajona.
 la fortaleza de Königstein, ubicada cerca de dicha localidad.
 la localidad del estado de Sajonia, Königstein.
Königstein, municipio del estado de Baviera.

Otros
 el pico Königstein, punto más alto de la montaña Brandberg, en Namibia.
 el buque de pasajeros Königstein junto al Caribia, transportaban hebreos perseguidos por los nazis que eran rechazados en los puertos del mar Caribe hasta que fueron acogidos por el gobierno de Venezuela en 1939.